Nel contesto dell'apprendimento automatico, una griglia di ricerca è una ricerca esasustiva attraverso un sottoinsieme di uno spazio di iperparametri di un algoritmo di apprendimento per risolvere un problema dell'ottimizzazione della selezione dell'iperparametro.
Un algoritmo della griglia di ricerca deve essere guidato da alcune metriche di prestazione, misurata dalla cross-validazione su un insieme di allenamento.

Dal momento che lo spazio dei parametri di una "macchina che apprende" potrebbe includere valori reali o illimitati per certi parametri, diventa necessario impostare manualmente insiemi finiti e discretizzazioni prima di applicare la griglia di ricerca.

Voci correlate 
 Metodo forza bruta

Collegamenti esterni 

Apprendimento automatico